Aoki je japonské příjmení více osob:

 Devon Aoki (* 1982) – americká herečka japonského původu
 Haručika Aoki (* 1976) – japonský motocyklový závodník
 Józó Aoki (1929–2014) – japonský fotbalista
 Kikujo Aoki (* 1965) – japonská profesionální hráčka go
 Šiniči Aoki (* 1965) – japonský profesionální hráč go
 Takeši Aoki (* 1982) – japonský fotbalista

Japonská příjmení